Листвянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область 
 Листвянское сельское поселение — входит в Тисульский район
 Листвянское сельское поселение — входит в Тяжинский район

Новосибирская область 
 Листвянское сельское поселение — входит в Искитимский район

Рязанская область 
 Листвянское сельское поселение — входит в Рязанский район